Lüne ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:

 Kloster Lüne, Benediktinerinnen-Abtei in Lüneburg
 Lüne, heute als Lüne-Moorfeld Ortsteil von Lüneburg
 Lüne (Sachsenkriege), im Jahr 795 erwähnter Ort wohl im Bardengau